Безіменний — струмок в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Ліва притока річки Росі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 9,21 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,40  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,10 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Семигори. Тече переважно на південний схід через село Вільховець і на північній околиці села Москаленки впадає у річку Рось, праву притоку річки Дніпра.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Половецьке.

Цікаві факти 
 На струмку існують газові свердловини.
 У пригирловій частині струмок перетинає газопровід Уренгой — Помари — Ужгород.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви